Ilino peut désigner :

Toponymie
en Bosnie-Herzégovine
Ilino, une localité située dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Macédoine
Ilino, un village situé dans la municipalité de Resen ;
au Monténégro
Ilino, un village situé dans la municipalité de Bar ;
en Pologne
Ilino, un village situé dans la municipalité de Płońsk dans la voïvodie de Mazovie;
en Serbie
Ilino, un village situé dans la municipalité de Boljevac, district de Zaječar.